College pode ser:

Localidades
 Estação College, uma estação de metro em Toronto, Ontário, Canadá
 College (Alasca), em Fairbanks North Star Borough, Alaska
 College (ward de Preston), distrito de Preston, Lancashire, Inglaterra
 College (ward de Southwark), em Greater London, Inglaterra

Média
 College (1927), filme mudo de dramédia
 College (1984), filme italiano de Castellano e Pipolo
 College (2008), filme de comédia 
 "College" (30 Rock), episódio da série de televisão 30 Rock
 "College" (The Sopranos), episódio da série de televisão The Sopranos
 College (projecto musical), um projecto musical de electronica por David Grellier

Desambiguação